Jméno Staňkov nese více sídel:
 Staňkov (okres Domažlice) – město v okrese Domažlice
 Staňkov I
 Staňkov II
 Staňkov (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Staňkov (Pecka) – část obce Pecka v okrese Jičín
 Horní Staňkov – část obce Hlavňovice v okrese Klatovy
 Dolní Staňkov – část města Sušice v okrese Klatovy
Jméno Staňkov nese také rybník:
 Staňkovský rybník – u Chlumu u Třeboně v sousedství rybníka Hejtman

Externí odkazy